Die Coral Northern Ireland Open 2016 waren ein Weltranglistenturnier im Rahmen der Snooker Main Tour 2016/17 und wurden vom 14. bis 20. November 2016 im Titanic Exhibition Centre in Belfast in Nordirland ausgetragen. Das Turnier fand erstmals statt und war der zweite Teil der Home Nations Series mit vier Turnieren in den vier Landesteilen des Vereinigten Königreichs.

Die Topspieler der Weltrangliste, Mark Selby, Neil Robertson und Stuart Bingham nahmen nicht am Turnier teil, sonst waren aber die meisten Spitzenspieler in Belfast vertreten.

Im fünften Frame der zweiten Runde gelang John Higgins das 123. offizielle Maximum Break. Es war das zweite der Home Nations Series und das achte in der Karriere des Schotten.

Sieger wurde der Engländer Mark King, der zum ersten Mal bei einem vollwertigen Ranglistenturnier gewann. Er besiegte Barry Hawkins im Finale mit 9:8.

Preisgeld 
Für alle vier Turniere der Home-Nations-Serie war das Preisgeld gleich und lag im Mittelfeld aller Main-Tour-Turniere. Für den Sieger aller vier Turniere innerhalb einer Saison wird ein Sonderpreis von 1 Million Pfund ausgezahlt. In dieser Saison konnte niemand mehr gewinnen, da der English-Open-Sieger Liang Wenbo bereits in der zweiten Runde ausschied.

Der "Rolling 147 Prize" für ein Maximum Break stand bei einem Betrag von 10.000 £.

Turnierergebnisse

Erste Runde bis Achtelfinale 
Das Turnier wurde im selben Format ausgetragen wie in den Jahren zuvor die Welsh Open: Ohne vorherige Qualifikation traten in der ersten Runde 128 Spieler an. Alle Main-Tour-Profis waren teilnahmeberechtigt, freigebliebene Plätze wurden aufgefüllt durch zwei Wildcard-Spieler des nordirischen Verbands (die Finalisten der Northern Ireland Championship 2015 Patrick Wallace und Jordan Brown) sowie weitere Amateuren, die sich über eine Q-School-Rangliste qualifiziert hatten. Bis zum Achtelfinale wurde auf vier Gewinnframes (Modus Best of 7) gespielt.

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4 

WC = Wildcard-Spieler des nordirischen Verbands NIBSA
A = Amateurspieler (während der Saison 2016/17 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
kl. = kampflos weiter

Viertelfinale bis Finale

Finale 
In seinem dritten Ranglisten-Turnierfinale in drei Jahrzehnten hatte Mark King den schlechteren Start. Erst im dritten Frame kam er in die Bälle und erzielte sein erstes Century Break im Turnier. Barry Hawkins konnte dann zwar auf 5:1 davonziehen, zur Halbzeit kam King aber wieder auf 3:5 heran. In der Abendsession griff er an und holte sich alle vier Frames bis zur Midsessionpause. Nach dem Ausgleich von Hawkins zum 7:7 gewann er den 15. Frame und stand nur noch einen Punkt vor dem Sieg. Es folgte ein hartumkämpfter und spannender Frame, in dem Mark King am Ende noch 20 Punkte zum Ausgleich benötigte, aber nur noch Pink und Schwarz auf dem Tisch waren. Schwarz lag zudem im rechten Tascheneinlauf der Kopfbande, so dass – hinter ihr – kein Snooker möglich war. Mehrfach versuchte er, Pink so nah vor Schwarz zu spielen, dass Hawkins dadurch zu einem Foul gezwungen würde. Tatsächlich spielte dieser schließlich – bei einem notwendigen gewordenen Vorbänder – zuerst Schwarz an. King glich – durch anschließendes Versenken von Pink und Schwarz – nach Punkten aus, schaffte es dann aber nicht, die Respotted Black zu lochen, und verlor damit doch noch diesen Frame. Den Decider konnte er schließlich in mehreren Anläufen für sich entscheiden und damit nach 25 Jahren als Profi sein erstes Weltranglistenturnier gewinnen.

Century Breaks

Weblinks 
 snooker.org

Quellen 

2016
Home Nations Series
Snookerveranstaltung 2016
Billardturnier in Belfast